

Codici
 ADU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ardabil (Iran)

Chimica
 ADU – abbreviazione del diuranato di ammonio

Persone 
 Freddy Adu – calciatore statunitense